Ми́хал Ро́жек (, 19 августа 1946 года, Краков, ПНР — 10 июня 2015 года, Краков, Польша) — польский историк искусства, автор многочисленных сочинений и публикаций, посвящённых истории Кракова.

Биография 
В 1964 году закончил II Лицей имени Собеского в Кракове. В 1969 году закончил философско-исторический факультет Ягеллонского университета. Будучи членом Общества любителей истории и памятников Кракова, сотрудничал с телевизионной компанией «TVP Kraków», создавая программы о Кракове. С 1998 года сотрудничает с газетой «Dziennik Polski», публикуя в субботних выпусках газеты колонку о истории Кракова. Активно участвует в различных образовательных программах.

В 1990 году получил «Награду города Кракова» и в 1995 году стал лауреатом премии «Краковская книга месяца» за книгу «Wawel i Skałka. Panteony polskie».

Основные сочинения 
 Krakowska Katedra na Wawelu (1976);
 Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego w XVII w. (1977);
 Katedra Wawelska w XVII w. (1980);
 Kopiec Kościuszki w Krakowie (1981);
 Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie (1986);
 Panteon narodowy na Skałce (1987);
 'Polskie koronacje i korony (1987);
 Nekropolie królów i książąt polskich (1988);
 Mistyczny Kraków (1991)4
 Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa (1993);
 Diabeł w kulturze polskiej (1993);
 Gorące serca (2001);
 Niesamowite opowieści (2001);
 Podwawelski pasjans. Opowieść o ludziach, których gościł Kraków (2001);
 'Swojski Kraków (2001);
 Wawel, zawsze Wawel (2001);
 Kraków (2002);
 Sekrety Krakowa (2003);
 Kraków. Historie nieopowiedziane (2004);
 Silva Rerum. Nietypowy przewodnik po Krakowie (2005);
 Święty Brat Albert (2005);
 Urbs celeberrima. Przewodnik po zabytkach Krakowa (2006);
 Alter Roma. Święte miejsca Krakowa (2007);
 Zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Echa Wiktorii (2008);
 Groby królewskie na Wawelu (2008);
 Mitologia Krakowa (2008);
 Zwiedzamy Kraków w trzy dni (2008);
 600 lat Bitwy pod Grunwaldem (2010);
 Krakowski raptularz. Szkice z dziejów (2011).

Источник 
 Интервью

Ссылки 
 Библиография 
 Библиография 

Историки Польши
Выпускники Ягеллонского университета